Bran (Ierse mythologie) - Bran maic Febail, de hoofdpersoon van de Ierse reismythe Immram Brain maic Febail
 Bran (Welshe mythologie) - Bran de Gezegende, een personage uit de Mabinogion
 Bran (Charente-Maritime) - een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime
 Bran (Roemenië) - een stad in Roemenië
 Branpas (Roemeens: Pasul Bran) - een pas in de Zevenburgse Alpen
 Brån - een plaats in de Zweedse gemeente Vännäs